Портесуэло () — посёлок в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население — 1750 человек (2002). Посёлок и коммуна входит в состав провинции Ньюбле и области Био-Био.

Территория коммуны — 282,3 км². Численность населения — 5222 жителя (2007). Плотность населения — 18,5 чел./км².

Расположение 
Посёлок расположен в 65 км на северо-восток от административного центра области города Консепсьон и в 30 км на северо-запад от административного центра провинции города Чильян.

Коммуна граничит:
 на севере — с коммуной Нинуэ;
 на северо-востоке — с коммуной Сан-Николас;
 на юго-востоке — с коммуной Чильян;
 на юго-западе — с коммуной Ранкиль;
 на западе — с коммуной Коэлему;
 на северо-западе — с коммуной Трегуако.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи Национальным институтом статистики, население коммуны составляет 5222 человека, из которых 2678 мужчин и 2544 женщины.

Население коммуны составляет 0,26 % от общей численности населения области Био-Био. 66,81 % относится к сельскому населению и 33,19 % — городское население.

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны 

Коммуны Чили
Города Чили